Ико́рец — река в Воронежской области России, левый приток Дона, бассейн Азовского моря.

География 
Протекает по территории Панинского, Бобровского и Лискинского районов. Долина реки заболочена. Крупные притоки — реки Смычек (правый) и Берёзовка (левый).

Заселение реки 
Заселение реки началось при Петре I в конце XVII века. В это время на реке была построена Икорецкая верфь. Судостроение на реке продолжалось до 1738 года.

Примечания

Литература 
 Курдов А. Г. Водные ресурсы Воронежской области. Воронеж. ВГУ, 1995. — С. 69—70. — 224 с.

Притоки Дона
Реки Воронежской области